Naselja u BiH:
 Milanovići (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Milanovići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde